Rehoboth peut désigner :

 Rehoboth est une ville de Namibie.
 Rehoboth est également une ville des États-Unis située dans le Massachusetts.
 Le Rehoboth est un ancien bantoustan namibien aussi appelé Basterland.
 Un peuple de Namibie appelé Basters de Rehoboth ou Rehobothers.